Сијенега Верде има више значења:

 Сијенега Верде (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сијенега Верде (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику